Найбільша кількість, найвищий ступінь. 
 матем. Найбільше значення функції порівняно з її значеннями у всіх достатньо близьких точках. Протилежне – мінімум.
 Максимум барометричний – область високого атмосферного тиску. 
 Абсолютний максимум (метеорологія)
 Азійський максимум
 Азорський максимум
 Екстремум
 Мінімум

Джерела інформації